Сухы-Домб () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гданьский повят, Поморское воеводство. Население — 3769 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Цедры-Вельке
 Гмина Лихновы
 Гмина Осташево
 Гмина Прущ-Гданьски
 Гмина Пщулки
 Гмина Тчев

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Поморского воеводства